Ел Емпорио има више значења:

 Ел Емпорио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Емпорио (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Емпорио (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Емпорио (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику